Niemcy:
 Busenberg – dzielnica Hückeswagen
 Busenberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südwestpfalz